František Sedláček může být:

 František Sedláček (architekt) (1943–2008) – česko-německý architekt
 František Sedláček (biolog) – český docent biologie
 František Sedláček (cyklista) – mistr světa v kolové
 František Sedláček (filolog) (1882–1965) – český filolog
 František Sedláček (kněz) – český římskokatolický duchovní